Altwassergraben ist ein Gewässername:

 Altwassergraben (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Öpfingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; rechter Abzweig des ALtarms Biberwert
 Altwassergraben (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins beim WohnplatzHerrenteich, Stadt Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Altwassergraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars vor Eyach, Ortsteil Weitingen, Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg; entwässert das Naturschutzgebiet Wertwiesen
 Altwassergraben (Südlicher Entwässerungsgraben Ulm-Donau), rechter Zufluss des Südlichen Entwässerungsgraben Ulm-Donau (zum Grenzgraben, zur Donau) auf dem Gebiet des Stadtteils Gögglingen-Donaustetten, kreisfreies Ulm, Baden-Württemberg; entwässert das Altwasser Hirschhalde

Siehe auch:
 Altwasser